Muižnieks ist der Familienname folgender Personen:

 Nils Muižnieks (* 1964), lettischer Menschenrechtler, 3. Menschenrechtskommissar des Europarats
 Oskars Muižnieks (* 1989), lettischer Biathlet
 Valdis Muižnieks († 2013), sowjetischer Basketballspieler